Porte d'Orient, édifice à Charroux (France)
 Porte d'Orient, film de Jacques Daroy (1950)